Zárate kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Zárate, kommun, Buenos Aires, 
 Zárate, ort, Buenos Aires,

Mexiko 

 Zárate, Mexiko, ort, Michoacán, Morelos,